Aeroporto di Roma-Centocelle – il primo aeroporto adibito a scuola di volo in Italia
 Aeroporto di Roma-Ciampino – scalo aereo attivo per voli di Stato e servito da poche compagnie aeree
 Aeroporto di Roma-Fiumicino – principale aeroporto italiano
 Aeroporto di Roma-Urbe – già Aeroporto del Littorio, vi si operano voli acrobatici ed è utilizzato come eliporto
 Aeroporto di Roma-Viterbo – aeroporto militare, sede del comando dell'Aviazione dell'Esercito